Stati Uniti d'America
 Stanwood – città della Contea di Cedar, Iowa
 Stanwood – villaggio della Contea di Mecosta, Michigan
 Stanwood – città della Contea di Snohomish, Washington